Blueberry Hill is een populair nummer dat werd uitgegeven in 1940, maar vooral bekend werd door de rock-'n-roll-versie van Fats Domino in de jaren 1950. Domino baseerde zijn versie op de 1949-versie van Louis Armstrong toen hij geen materiaal meer had in een studiosessie. Hoewel zijn producer het geen goed idee vond, bleek het een goede keus en werd het de grootste hit van Fats Domino.

Radio 2 Top 2000

Single uit 1956
Nummer van Fats Domino
Nummer van Louis Armstrong